Szarka Gábor (1917–?) külkereskedő, a Külkereskedelmi Igazgatóság pozsonyi és koppenhágai kirendeltségének munkatársa, majd alelnöke, később recski internált fogoly
Szarka Gábor (?–?) molnár és pék, az 1970-es évektől dolgozott az élelmiszeriparban, az 1990-es években a Borsod Gabona Rt., a Brodeco Rt. vezérigazgatója, a Kazincbarcikai Sütőipari Kft. ügyvezető igazgatója és kisebbségi tulajdonosa
Szarka Gábor pincetulajdonos, a Miskolciak az Avasért Alapítvány elnöke
Szarka Gábor (1971–) jogász, ezredesi rangban leszerelt katona, okleveles biztonság- és védelempolitikai szakértő, campus főigazgató, egyetemi kancellár; dolgozott miniszteri kabinetfőnökként és miniszteri biztosként, vezérigazgató-helyettes- és stratégiai igazgatóként is

Jegyzetek